I Liga austriacka w piłce nożnej (1924/1925) była 14. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna SV Amateure. Nowym mistrzem Austrii został zespół Hakoah Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1924 w piłce nożnej
1925 w piłce nożnej
1924 w Austrii
1925 w Austrii